Республиканская партия Крыма (РПК, ) — региональная партия Крыма созданная в 1992 году на базе Республиканского движения Крыма, боровшаяся за включение Крыма в состав Российской Федерации.

История 
С августа 1991 года в Крыму существовало Республиканское движение Крыма (РДК), целью которой было возродить республиканский статуса региона, а после распада СССР его суверенитет. Движение финансировалось местной компанией «Импэкс-55» и поддерживалось преступной группировкой «Башмаки». и с помощью Черноморского флота и местной администрации, в феврале 1992 года движение инициировало сбор подписей за референдум по Крыму за возвращение в состав РФ или в новый СССР.

В сентябре 1992 года в связи с унификацией законодательства Крыма с законодательством Украины движение было распущено.

В октябре 1992 года на базе республиканского движения была создана Республиканская партия Крыма (РПК).

Позже партия была расформирована и влилась в единый блок «Россия», который возглавлял Юрий Мешков.

В 1995 году Республиканская партия Крыма во главе с Сергеем Цековым влилась в состав Гражданского конгресса Украины (лидер — Александр Базилюк).

Примечания

Внешние ссылки 
 Россиян Крым всегда будет с Россией
 Этапы создания русской общины Крыма. 
 Наша цель — защита ценностей русского мира. 

Политические партии Крыма
Политика Автономной Республики Крым
Русские на Украине
Сепаратистские партии
Новейшая история Крыма